Warsaw, appellation anglaise de la ville de Varsovie, peut aussi désigner :

Canada 
Warsaw, localité de la province de l'Ontario, à proximité de Peterborough ;

États-Unis 
 Warsaw, petite ville du comté de Duplin, dans l'État de Caroline du Nord ;
 Warsaw, petite localité du comté de Walsh, dans l'État du Dakota du Nord ;
 Warsaw, petite ville du comté de Hancock, dans l'État de l'Illinois ;
 Warsaw, ville siège du comté de Kosciusko, dans l'État de l'Indiana ;
 Warsaw, petite ville du comté de Gallatin, dans l'État du Kentucky ;
 Warsaw, petite ville siège du comté de Benton, dans l'État du Missouri ;
 deux localités du comté de Wyoming, dans l'État de New York :
 Warsaw, ville peuplée de  habitants en 2000,
 Warsaw, village peuplé de  habitants en 2000, siège du comté et enclavée dans le territoire de la ville homonyme ;
 Warsaw, petite localité du comté de Coshocton, dans l'État de l'Ohio ;
 Warsaw, petite ville du comté de Richmond, dans le Commonwealth de Virginie ;

Musique 
 Warsaw, le premier nom du groupe coldwave, Joy Division ;
 Warsaw, chanson du groupe Joy Division.
 Warsaw, album du groupe Joy Division.
 Uprising, chanson du groupe de Power Metal Sabaton.

Voir aussi 
 Warsow, jeu vidéo.
 WarsaW, jeu de rôle.

Homonymie de toponyme
Homonymie de localités aux États-Unis